Casa Gibert (Camallera), casa de Camallera (Alt Empordà)
 Casa Gibert (Sant Sadurní d'Anoia), casa de Sant Sadirní d'Anoia (Alt Penedès)
 Casa Gibert (Tarragona). casa de Tarragona